Ziemaki peut désigner en Pologne :

 Ziemaki, village de la voïvodie de Mazovie
 Ziemaki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie